КБФ:

 Краснознамённый Балтийский флот.
 КБФ (футбольный клуб, Ленинград).
 КБФ (футбольный клуб, Таллин).
 Бразильская конфедерация футбола.